La Neuveville (district), een district in het Zwitserse kanton Bern
La Neuveville (gemeente), een gemeente gelegen in dat district

Frankrijk:
La Neuveville-devant-Lépanges, een gemeente in het departement Vosges
La Neuveville-sous-Châtenois, een gemeente in het departement Vosges
La Neuveville-sous-Montfort, een gemeente in het departement Vosges